Alexis-Henri-Marie Lépicier (1863-1936), est un homme d'Église français.
 Maël Lépicier Tsonga (1986-), est un footballeur international congolais.
 Eugène Lépicier (1913-1997), est un producteur français.
Patronyme congolais
Patronyme français